

Населені пункти та їхні частини
 Острово — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острово — село в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острово — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острово — село в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острово — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острово — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острово — село в гміні Владиславово Пуцького повіту Поморського воєводства
 Острово — село в гміні Повідз Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Острово — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Острово — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Острово — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Острово — частина міста Яніково в Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Острово — частина села Камениця-Шляхецька в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства
 Острово — частина села Мораково в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Острово — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Острово — осада в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Острово — лісова осада в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки